Alexander Breslow (1928-1980), médecin américain
 Craig Breslow (né en 1980), joueur de baseball américain
 Lou Breslow (1900-1987), scénariste et réalisateur américain